Molekulska formula -{C20H20N2O2}- se može odnositi na:

 Befuralin
 Feprazon